Lieven Lemmens (Rekem, 6 juli 1984) is een Vlaams striptekenaar.

Op 2 april 2023 verschijnt 'De Schat van Reckheim', een eerste stripverhaal van deze auteur.  Dit verhaal verweeft fictie en geschiedenis tot een avontuur dat zich afspeelt in Oud-Rekem.